Gustaf Larsson, Gustav Larsson med flera stavningar kan syfta på

 Gustaf Larsson (1813–1877), riksdagsman, hemmansägare
 Gustaf Larsson (tandläkare) (1830–1915), tandläkare, konstsamlare
 Gustaf Larson (slöjdlärare) (1861–1919), slöjdlärare
 Gustaf Larsson (1872–1947), lantbrukare och riksdagsman
 Gustaf Larson (arkitekt) (1884–1962), arkitekt
 Gustaf Larson (direktör) (1887–1968), teknisk direktör AB Volvo 
 Gustaf Larsson (författare) (1893–1985), gotlandsskildrare
 Gustaf Larsson (politiker) (1896–1965), socialdemokrat
 Gustav Larsson (född 1980), tävlingscyklist